A Láng és a szuperverdák című amerikai televíziós animációs sorozat epizódjainak listája

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2014-2016)

2. évad (2015-2017)

3. évad (2016-2018)

4. évad (2018-2019)

5. évad (2019-2021)

6. évad (2020-2022)

7. évad (2022-)

SJegyzetek 

Láng